Holtum (Blender) een dorp in de gemeente Blender in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Holtum (Kirchlinteln), een dorp in de gemeente Kirchlinteln in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Holtum (Nederland), een dorp in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen
Holtum (Werl), een dorp in de gemeente Werl in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Holtum (Wegberg), een Ortsteil in de gemeente Wegberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen